Ginestet est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Famille Espic de Ginestet ;
 Famille de Gep de Ginestet ;
 Gabriel de Gep de Ginestet ( siècle), seigneur de Fos ;
 Bernard Ginestet (1936-2001), romancier et essayiste français ;
 Edmond Ginestet (1900-1963), homme politique français, député de l'Aveyron ;
 Philippe Ginestet (né en 1954), créateur de l'entreprise Gifi ;
 Philippe Ginestet (né en 1966), dirigeant français de football ;
 Philippe Ginestet (1905-1962), général français.

Toponyme 

 Ginestet, commune française dans le département de la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine.